Première Division 2002 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2002 (Togo), voetbalcompetitie in Togo